Een verkeersweg:
 N101 (België)
 N101 (Frankrijk)
 N101 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing